Adrien Pichard (1790-1841) – architetto e urbanista svizzero
 Françoise Pichard (1941) – cartonista e illustratore francese
 Georges Pichard (1920-2003) – fumettista francese
 Julie Pichard du Page (1973) – attrice francese